TGS ima više značenja.

 Sukraloza, zaslađivač
 Triglicin sulfat, material koji se koristi u infracrvenim sensorima